Convent  bezeichnet unterschiedliche Dinge:

 Convent (Film), US-amerikanischer Horrorfilm
 eine Versammlung:
 Coburger Convent, akademischen Landsmann- und Turnerschaften an deutschen Hochschulen 
 Convent (Studentenverbindung), Entscheidungsgremien von Studentenverbindungen
 Deputierten-Convent, Zusammenschlüsse von Burschenschaften
 Senioren-Convent, Begriffsklärung

Siehe auch:
 The Convent
 Konvent